Дэйл Хаверчук (; ) — канадский хоккеист и тренер. Входит в топ-25 самых результативных игроков в истории НХЛ.

Карьера 
Хаверчук был выбран «Виннипег Джетс» под общим 1-м номером, опередив будущих коллег по «залу славы» Рона Фрэнсиса и Гранта Фюра. Хаверчук сразу же попал в основу «Джетс», став самым молодым игроком в истории НХЛ, набравшим в дебютном сезоне более 100 очков (рекорд превзойдёт Сидни Кросби в 2006 году).

16 июня 1990 года «Виннипег» обменял Хаверчука и выбор в первом раунде драфта 1990 года (14 общий — Брэд Мэй) в «Баффало Сейбрз» на выбор в первом раунде (19 общий — Кит Ткачук), защитника Фила Хаусли и двух нападающих — Скотта Арниела и Джеффа Паркера. В течение следующих четырёх сезонов он набирал не менее 86 баллов. 

В 1995 году подписал контракт с «Сент-Луис Блюз», записав на свой счёт 41 очко в 66 играх, прежде чем был обменян в «Филадельфию Флайерз» в марте 1996 года. В следующем сезоне он страдал от травмы, но сумел набрать 34 балла и играл в своём пятом матче всех звёзд НХЛ. В 1997 году Хаверчук объявил об уходе из спорта в возрасте 34 лет.

С 2010 по 2019 год был главным тренером клуба «Барри Кольт» из хоккейной лиги Онтарио.

18 августа 2020 года в возрасте 57 лет скончался после продолжительной борьбы с раком.

Награды и достижения

Личные 
 Джордж Парсонс Трофи: 1980
 Ги Лафлёр Трофи: 1980
 Лучший новичок QMHL: 1980
 Раймон Лагасе Трофи: 1980
 Лучший игрок года CHL: 1981
 Мишель Бриер Мемориал Трофи: 1981
 Стэффорд Смайт Мемориал Трофи: 1981
 Жан Беливо Трофи: 1981
 Майк Босси Трофи: 1981
 Колдер Трофи: 1982
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1982, 1985, 1986, 1988, 1997
 Единственный игрок НХЛ, сыгравший 1000 матчей в лиге в возрасте до 31 года
 В 2001 году введён в Зал хоккейной славы

Командные 
 Чемпион QMJHL: 1980, 1981
 Чемпион CHL: 1980, 1981
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1989
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1982, 1986
 Обладатель Кубка Канады: 1987, 1991

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Колдер Трофи
Первые номера драфтов НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Зал славы хоккея с шайбой
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Умершие от рака